

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Edgewater – census-designated place della Contea di Jefferson, Alabama
 Edgewater – città della Contea di Jefferson, Colorado
 Edgewater – census-designated place della Contea di Broward, Florida
 Edgewater – città della Contea di Volusia, Florida
 Edgewater – borough della Contea di Bergen, New Jersey
 Edgewater – città della Contea di Sawyer, Wisconsin
 Edgewater – quartiere di Miami, Florida

Musica 
 Edgewater – gruppo musicale post-grunge statunitense
 Edgewater – album degli Edgewater del 1999